SvPO Kapelle - Isaac Beeckman Academie is een middelbare school in Kapelle die valt onder de scholengemeenschap SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs), een Nederlands netwerk van kleinschalige middelbare scholen die onderwijs in kleine klassen aanbiedt. De school is vernoemd naar Isaac Beeckman.

Gebouw 
De SvPO Kapelle - Isaac Beeckman Academie is sinds september 2010, toen de school zijn deuren opende, gevestigd aan de Stationsstraat 51. Het gebouw waar de school in huisvest is gebouwd in 1965 en telde destijds 1620m2. Toen de SvPO Kapelle - Isaac Beeckman Academie van start ging was het gebouw groot genoeg voor de tachtig leerlingen die er toen onderwezen werden. Echter, door een stijgend leerlingental, ontgroeide de school het gebouw. Om die reden werd bij de gemeente een plan ingediend om een stuk nieuwbouw aan te bouwen. De gemeente ging in het plan mee en het gebouw waar de school momenteel huisvest kent om die reden een oud gedeelte en een nieuw gedeelte.

Groei en inschrijving 
SvPO Kapelle - Isaac Beeckman Academie telt anno 2021 362 leerlingen. Ieder jaar worden er, net zoals bij de andere SvPO scholen, 80 nieuwe leerlingen aangenomen. Bij overschrijding van het maximumaantal leerlingen wordt ingeloot op de volgorde van reservering.

Kritiek 
In juli 2013 claimt de Algemene Onderwijsbond (AOb) bij monde van Jan Menger dat de Isaac Beeckman Academie de cao niet zou naleven.   In januari 2021 beleeft deze kritiek een nieuwe opleving, maar ditmaal onder de actiegroep SOS SvPO. Daarnaast zou volgens deze actiegroep de onderwijskwaliteit in het geding zijn, vanwege de grote doorloop in het personeel. 

School in Zeeland